Puyravault (Charente-Maritime)
 Puyravault (Vendée)